

Geografia
 Matzerath – comune tedesco della Renania-Palatinato

Persone
 Lucas Matzerath – nuotatore tedesco
 Otto Matzerath – direttore d'orchestra tedesco